FC Mamer 32 is een Luxemburgse voetbalclub uit Mamer in het zuidwesten van het land. Het Stade François Trausch is de thuisbasis en de clubkleuren zijn rood en wit.

Geschiedenis
De club werd in 1932 opgericht en de eerste zestig jaar van zijn bestaan speelde de club in lagere divisies. Enkel in de jaren 70 werd kort in de derde klasse gespeeld, daar kon de club in 1992 terugkeren. Na acht seizoen in de derde klasse promoveerde de club in 2000 naar de Éirepromotioun, maar degradeerde onmiddellijk terug. 

In 2005 promoveerde de club weer. Daarna behaalde het een vierde plaats in de eindrangschikking van de Éirepromotioun, waardoor een finalewedstrijd tegen US Rumelange uit eerste klasse volgde. Mamer 32 won na penalty's, waarna het een ticket pakte voor de Nationaldivisioun. Het debuutseizoen eindigde met een veertiende en laatste plaats, waardoor degradatie volgde. 

Sindsdien schippert Mamer 32 tussen de Éirepromotioun en de 1. Divisioun, het derde niveau.

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Externe links
  Officiële website

Mamer 32, FC
Mamer